Eerste divisie (mannenhandbal) 2009/10
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2009/10